Lilia – imię żeńskie
 lilia (fleur-de-lis) – figura heraldyczna
 lilia – rodzaj roślin z rodziny liliowatych
 lilia (lilijka) – symbol skautingu i harcerstwa

Zobacz też 

 lilia afrykańska (agapant afrykański) – gatunek rośliny z rodziny amarylkowatych
 lilia wodna (grzybienie białe) – gatunek rośliny z rodziny grzybieniowatych
 Biała lilia – albański film w reżyserii Ilira Begi
 smocza lilia (drakunkulus zwyczajny) – gatunek rośliny z rodziny obrazkowatych
 Złamana lilia – amerykański film w reżyserii Davida Griffitha
 Lilium – strona ujednoznaczniająca